strój górali podhalańskich
 strój górali żywieckich
 strój huculski
 strój spiski